Miejscowości w USA:
 Oak Forest – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
Gminy w USA:
 Oak Forest (ang. Oak Forest Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee